Osoby o tym nazwisku:
 Gerd Heidemann – niemiecki dziennikarz
 Günther Heidemann – niemiecki pięściarz
 João Paulo Heidemann – brazylijski piłkarz
 Matthias Heidemann – niemiecki piłkarz